Yeşilhisar (district), een Turks district in de provincie Kayseri
 Yeşilhisar (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Yeşilhisar